Eclat (von  „plötzliches lautes Geräusch, Knall, Krach“) steht für:
Eklat, das deutsche Lehnwort
Eclat (Musikfestival), Festival der Neuen Musik in Stuttgart
Lotus Éclat, Pkw-Modell des Herstellers Lotus Cars

Siehe auch: